Фридрих Бецольд (; 9 февраля 1842 года, Ротенбург-об-дер-Таубер — 5 октября 1908 года,  Мюнхен, Германская Империя) — немецкий окулист и специалист в области отологии.

Биография 
Родился 9 февраля 1842 года в городе Ротенбург-об-дер-Таубер. Изучал медицину в Мюнхене, Эрлангене и Вюрцбурге с 1860 по 1866 год. Затем  переехал в Мюнхене в качестве офтальмолога. В 1877 года получил звание профессора отологии. С 1878 года заведовал поликлиникой отиатрической больницы Мюнхенского университета.

С 1885 года Фридрих Зибенманн учился у Безольда, что привело к дружбе на всю жизнь. Зибенманн был сторонником лечения борной кислотой, изобретенной Безольдом. В 1906 году Зибенманн отредактировал 32 лекции в разделе, посвященном внутреннему уху, в учебнике Бецольда по отологии для врачей и студентов.

В 1886 году стал адъюнкт-профессором, а в 1906 году.полным профессором.
Безольд опубликовал множество работ в своей области.  Стали известны его слуховые тесты с камертонами и его усилия по улучшению обучения людей с нарушениями слуха.

Умер в ночь с 5 на 6 октября 1908 года в Мюнхене.

Библиография 
 Antiseptische Behandlung der Mitteloreiterungen. Anton Friedrich von Tröltsch’ Archiv für Ohrenheilkunde, Leipzig.
 Experimentelle Untersuchungen über den Schalleitungsapparat des Ohres. Tröltsch’ Archiv für Ohrenheilkunde, Leipzig.
 Erkrankungen des Warzentheiles. Tröltsch’ Archiv für Ohrenheilkunde, Leipzig.
 Otomykosis. In: Vorträge zur Aetiologie der Infectionskrankheiten. München, 1881.
 Fibrinöses Exsudat auf dem Trommelfell. Virchows Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie, und für klinische Medizin, Berlin
 Die Perforation des Warzenfortsatzes vom anatomischen Standpunkte. Monatsschrift für Ohrenheilkunde, Berlin.
 Die Corrosionsanatomie des Ohres. München 1882
 Schuluntersuchungen über das kindliche Gehörorgan. Wiesbaden, 1885
 Labyrinthnekrose und Paralyse des Nervus facialis. Wiesbaden, 1886
 Die Krankheiten des Warzenteils. In: Hermann Schwartze. Handbuch für Ohrenheilkunde, 1893.
 Überschau über den gegenwärtigen Stand der Ohrenheilkunde. Wiesbaden, 1895
 Das Hörvermögen der Taubstummen. Wiesbaden, 1896
 Über die funktionelle Prüfung des menschlichen Gehörorgans. Gesammelte Abhandlungen und Vorträge. 3 Bände, Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1897–1909.
 Lehrbuch der Ohrenheilkunde für Ärzte und Studierende in 32 Vorträgen. Wiesbaden, Bergmann, 1906

Примечания

Ссылки 
 

Оториноларингологи Германии
Медики XIX века
Медики XX века
Преподаватели Мюнхенского университета